Список рыб и рыбообразных, занесённых в Красную книгу Казахстана.

Количество 
По данным Казстат (только рыбы)

Класс Круглоротые 
 Каспийская минога (Caspiomyzon wagneri)

Класс Лучепёрые рыбы 
 Сибирский осетр (Acipenser baerii)
 Шип, аральская и илийская популяции (Acipenser nudiventris)
 Сырдарьинский лопатонос (Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi)
 Волжская многотычинковая сельдь (Alosa kessleri volgensis)
 Каспийский лосось (Salmo trutta caspius)
 Аральский лосось (Salmo trutta aralensis)
 Таймень (Hucho taimen)
 Нельма, бухтармино-зайсанская популяция (Stenodus leucichthys nelma)
 Белорыбица (Stenodus leucichthys)
 Кутум (Rutilus frisii kutum)
 Щуковидный жерех (Aspiolucius esocinus)
 Аральский усач (Barbus brachycephalus brachephalus)
 Туркестанский усач (Barbus capito conocephalus)
 Илийская маринка, илийская популяция (Schizothorax argentatus pseudaksaiensis)
 Чуйская остролучка (Capoetobrama kuschakewitschi orientalis)
 Балхашский окунь, балхаш-илийская популяция (Perca schrenkii)
 Чаткальский подкаменщик (Cottus jaxartensis)

Примечания 

Рыб
Рыбы
Казахстан